Се́рбін — російське прізвище.

 Сербін Іван Іванович (1911–1975) — генерал-майор авіації.
 Сербін Ілля Тарасович (1993—2018) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сербін Олег Олегович (1982) — український науковець-бібліотекар.
 Сербін Олег Максимович (2001) — український стрибун у воду, призер чемпіонату Європи.
 Сербін Семен Сергійович (1910–1986) — український учений-аграрій.
 Сербін Федір Петрович (1919–1999) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Сербін Юрій Сергійович (1949) — український політик. Народний депутат України.

 Сербіна Наталія Василівна — українська співачка, фольклорист, педагог з етновокалу, етномузиколог, кандидат мистецтвознавства. Збирачка, дослідниця та виконавиця українського фольклору на колісній лірі..
 Сербіна Ніна (* 1951) — українська радянська легкоатлетка-стрибунка у висоту.

Див. також 
 Сербин

Примітки 

Російські прізвища